Râul Beica se poate referi la:

 Beica - afluent al Mureșului
 Beica - afluent al Oltului